Приски́лла и Аки́ла (, более точно Присцилла и Аквила) — супружеская пара, близкие друзья апостола Павла. Длительное время тесно общались, жили, работали на дому и сотрудничали с Павлом в деле евангельской проповеди.

Впервые Павел и супружеская пара познакомились в Коринфе осенью 50 г. н. э. Оставив у себя дома Павла они совместно зарабатывали на жизнь тем что шили из плотной, грубой ткани материал используемый путешественниками для палаток, торговцами и кораблями для тентов закрывающих товары от солнца и дождя. Работа была тяжелой и изнуряющей, как позже вспоминал сам Павел, что приходилось трудиться «днем и ночью». Однако, очевидно, это был осознанный выбор профессии, так как позволял Акилле, Прискилле и Павлу зарабатывать достаточно средств к существованию, чтобы сосредоточиться на деле благовествования. Судя из книги о Деяниях святых апостолов такое сотрудничество продолжалось около двух лет после чего Павел отправился в миссионерское путешествие.

Позже, судя из других книг Павла, друзья встретились во время второго миссионерского путешествия Павла и вместе сотрудничали в городе Эфес.

В христианстве считаются примером гостеприимства, самоотверженности, гибкости и сосредоточенности на духовной жизни.

Новый завет 
В деяниях апостолов упоминается в начале 18 главы, что Акила был иудеем родом из Понта (), он жил в Риме, откуда вследствие повеления Клавдия, в 49 году был изгнан и поселился в Коринфе. Здесь супруги познакомились с апостолом Павлом, которым и были обращены в христианство.

«Аквила» () — греческая форма латинского когномена Aquila (означающего «орёл»), а «Присцилла» — уменьшительная форма когномена «Приска». В переводе имя Приска означает «древняя». Дважды в «Деяниях», а также в послании к Римлянам и втором послании к Тимофею её имя стоит перед именем мужа, то есть супруги упоминаются как «Прискилла и Акила» (, , , ), что, возможно, указывает на её более высокий социальный статус.

Деяния повествуют затем, что супруги вместе с апостолом Павлом отправились из Коринфа в Эфес (). Во время отсутствия Павла в Эфесе, встречались с Аполлосом и «точнее объяснили ему путь Господень». Более в Деяниях они не упоминаются, из посланий апостола Павла известно, что в их доме регулярно совершалось затем богослужение (). Отправившись в Рим, они и там совершали богослужения (). Во время гонения Нерона они удалились в Эфес ()

Предания 
По преданию Акила завершил свою деятельность мученической смертью. В православии почитается апостолом от семидесяти, епископом Гераклейским и священномучеником.

Почитание 
Память апостола Акилы в Православной церкви совершается  в соборе апостолов от 70 и , в Католической церкви память Прискиллы и Акилы совершается 8 июля.

Кондак, глас 4:
Яко велие Солнце, Церковь тя стяжавши, славне Акило, светлостьми учения твоего просвещает верно чтущыя тя, Господень апостоле.

Примечания

Литература 
 
 Полный православный богословский энциклопедический словарь. Изд. П. П. Сойкина. Репринт 1992. Стлб. 90
 «Aquila and Priscilla» // Catholic Encyclopedia, 1913
 
 
 

 

Апостолы от семидесяти
Персоналии по алфавиту
Священномученики
Святые Единой Церкви
Деяния святых апостолов
Персонажи Нового Завета
Женщины Нового Завета
Группы католических святых‎